La Bajada bezeichnet:

 La Bajada (Catamarca), Ort in Argentinien
 La Bajada (San Luis), Ort in Argentinien

 La Bajada (Asturien), Ort in Spanien

 La Bajada (New Mexico), Ort im Santa Fe County, New Mexico, USA